Карно́ () — французская фамилия, а также объекты, образованных от этой фамилии. Известные носители:
 Карно, Ипполит Лазар (1801—1888) — сын Лазара, политик.
 Карно, Лазар (1753—1823) — деятель Великой французской революции, «Организатор победы», член Директории, математик и физик.
  (род. 2001) — французский футболист.
 Карно, Морис (1924—2022) — американский физик, создатель метода минимизации булевых функций, известного как «карта Карно».
 
  (род. 1972) — французский футболист.
 Карно, Фред (1866—1941) — сценическое имя английского антрепренёра Фредерика Джона Уэсткотта.

Топоним 
 Карно — город на западе Центральноафриканской Республики, расположен на территории префектуры Мамбере-Кадеи.
  — невключённая территория в американском штате Висконсин, расположена на юге округа Дор.
 Карно — кратер на обратной стороне Луны.

См. также 
 Цикл Карно — идеальный термодинамический цикл.
 Карта Карно — графический способ минимизации переключательных (булевых) функций, обеспечивающий относительную простоту работы с большими выражениями и устранение потенциальных гонок.
 Теоремы Карно — две теоремы эвклидовой геометрии, названные в честь Лазара Карно.